Балти́йская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Балтийская улица — улица в Гомеле.
 Балтийская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Балтийская улица — улица в Алма-Ате.
 Балтийская улица — улица в посёлке Отеген-Батыре Илийского района Алма-Атинской области.

Крым 
 Балтийская улица — улица в Севастополе.
 Балтийская улица — улица в Симферополе.

Россия 
 Балтийская улица — улица в Архангельске.
 Балтийская улица — улица в Астрахани.
 Балтийская улица — улица в Барнауле.
 Балтийская улица — улица в Великом Новгороде.
 Балтийская улица — улица во Владивостоке.
 Балтийская улица — улица в Волгограде.
 Балтийская улица — улица в Гатчине Ленинградской области.
 Балтийская улица — улица в Грозном.
 Балтийская улица — улица в Ессентуках Ставропольского края.
 Балтийская улица — улица в Казани.
 Балтийская улица — улица в Калининграде.
 Балтийская улица — улица в Камышине Волгоградской области.
 Балтийская улица — улица в Кемерове.
 Балтийская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Балтийская улица — улица в Краснодаре.
 Балтийская улица — улица в Красноярске.
 Балтийская улица — улица в Луге Ленинградской области.
 Балтийская улица — улица в Магнитогорске Челябинской области.
 Балтийская улица — улица в Москве.
 Балтийская улица — улица в селе Мысхако Новороссийска Краснодарского края.
 Балтийская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Балтийская улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области.
 Балтийская улица — улица в Новосибирске.
 В Омске:
 Балтийская улица;
 1-я Балтийская улица;
 2-я Балтийская улица;
 3-я Балтийская улица;
 4-я Балтийская улица;
 5-я Балтийская улица;
 6-я Балтийская улица;
 7-я Балтийская улица
 8-я Балтийская улица;
 9-я Балтийская улица;
 10-я Балтийская улица;
 11-я Балтийская улица;
 12-я Балтийская улица;
 13-я Балтийская улица.
 Балтийская улица — улица в Орске Оренбургской области.
 Балтийская улица — улица в Перми.
 Балтийская улица — улица в Петрозаводске.
 Балтийская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области.
 Балтийская улица — улица в Ртищеве Саратовской области.
 Балтийская улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Балтийская улица;
 Балтийская улица (Ломоносов);
 Балтийская улица (посёлок Стрельна).
 Балтийская улица — улица в Саранске.
 Балтийская улица — улица в Сочи.
 Балтийская улица — улица в Стерлитамаке республики Башкортостан.
 Балтийская улица — улица в Томске.
 Балтийская улица — улица в Туле.
 Балтийская улица — улица в Тюмени.
 Балтийская улица — улица в Ульяновске.
 Балтийская улица — улица в Уфе.
 Балтийская улица — улица в Хабаровске.
 Балтийская улица — улица в Челябинске.
 Балтийская улица — улица в Шахтах Ростовской области.
 Балтийская улица — улица в микрорайоне Дядьково города Ярославля (Фрунзенский район).

Украина 
 Балтийская улица — улица в Горловке Донецкой области.
 Балтийская улица — улица в Днепре.
 Балтийская улица — улица в Донецке.
 Балтийская улица — улица в Запорожье.
 Балтийская улица — улица в Кропивницком.
 Балтийская улица — улица в Краматорске Донецкой области.
 Балтийская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области.
 Балтийская улица — улица в Луцке.
 Балтийская улица — улица во Львове.
 Балтийская улица — улица в Макеевке Донецкой области.
 Балтийская улица — улица в Мариуполе Донецкой области.
 Балтийская улица — улица в Николаеве.
 Балтийская улица — улица в Полтаве.
 Балтийская улица — улица в Харькове.
 Балтийская улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Товарная-Балтийская улица — улица в Гатчине Ленинградской области
 Балтийский проспект — проспект в посёлке Лисьем Носе Санкт-Петербурга
 Балтийский переулок
 Балтийский мост